Die Prva Liga 2016/17 war die elfte Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse im serbischen Männerfußball. Sie begann am 12. August 2016 und endete am 27. Mai 2017.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden besten Vereine stiegen in die SuperLiga auf. Die letzten vier Teams stiegen die drittklassige Srpska Liga ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Homepage der Prva Liga (serbisch)
 Ergebnisse und Tabelle soccerway.com
 Prva Liga 2016/17 auf rsssf.com (englisch)
 Prva Liga Srbije srbijasport.net

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016/17